Новодраченинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Заринском районе Алтайского края России. Административный центр — село Новодраченино.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1168 человек, в том числе 562 мужчины и 606 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1129 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 4 населённых пункта:
 село Афонино,
 посёлок Змазнево,
 посёлок Казанцево,
 село Новодраченино.

Примечания 

Муниципальные образования Заринского района
Сельские поселения Алтайского края